Bagh oder Bāgh steht für:
 Bagh Chal, nepalesisches Strategie-Brettspiel
 persisch für ‚Garten‘; siehe Tschahār Bāgh (Typ des persischen Gartens)
 Bag (Mongolei), die Gemeinde in der Verwaltungsgliederung der Mongolei

Bagh heißen folgende geographische Objekte:
 Bagh (Afghanistan), historisches Dorf in Afghanistan
 Bagh (Asad Kaschmir), Stadt in Pakistan
 Bagh (Dhar), Stadt im Distrikt Dhar in Zentralindien
 Bagh-Höhlen, buddhistische Felshöhlen in Bagh, Distrikt Dhar, Zentralindien
 Bagh (Ardabil), Dorf im Iran
 Bagh (Chuzestan), Dorf im Iran
 Bagh (Larestan), Dorf im Iran
 Bagh (Mamasani), Dorf im Iran
 Bagh (Lorestan), Dorf im Iran
 Bagh (Nord-Chorasan), Dorf im Iran
 Bagh (Süd-Chorasan), Dorf im Iran
 Bagh (West-Aserbaidschan), Dorf im Iran
 Bagh-e Babur, Garten des Barbur in Kabul, Afghanistan

Bagh ist der Familienname folgender Personen:
 Peter von Bagh (1943–2014), finnischer Filmhistoriker, Regisseur, Autor und Hochschullehrer

Die Abkürzung BAGH steht für:
 Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte, heute Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, deutscher Dachverband

Siehe auch:
 Bag

BAGH